Камянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Камянская волость (Новомосковский уезд) — в составе Екатеринославской губернии, Новомосковский уезд
 Камянская волость (Купянский уезд) — в составе Харьковской губернии, Купянский уезд
 Камянская волость (Херсонский уезд) — в составе Херсонской губернии, Херсонский уезд